República Cispadana o Repubblica Transpadana, estat satèl·lit de la Primera República Francesa que va existir al nord de la península Itàlica entre 1796 i 1797.
 Gàl·lia Cispadana, antiga regió d'Itàlia compresa dins la més general de Gàl·lia Cisalpina.